Malonogometni klub "Petar RKM" (MNK Petar RKM; MNK Petar; Petar; Petar RKM, Petar - RKM) je bio futsal (malonogometni) klub iz Zagreba.  
Klupska boja je bila plava.

O klubu 
MNK Petar RKM je osnovan 1993. godine, a pri Hrvatskom nogometnom savezu je registriran 1996. godine. U sezoni 1997./98. osvajaju sjevernu skupinu 2. HMNL i ulaze u 1. HMNL u kojoj nastupaju idućih sezona, gdje je najveći uspjeh tri puta osvajanje 2. mjesta. U 1. HMNL klub je nastupao pod nazivima  Petar RKM; Bistro Petar; Bitro Petar RKM; Petar Rauch . 
Klub je također bio uspješan u lokalnim ligama na zagrebačkom području i na raznim turnirima.<ref> [https://web.archive.org/web/20040329061431/http://www.malinogomet.com/petar/rezultati.htm malinogomet.com, MNK Petar RKM - uspjesi], wayback arhiva </ref>  
Uoči sezone 2005./06. klub odustaje od nastupa u 1. HMNL, te ga HNS kažnjava s negativnim bodovima i novčanom kaznom pri sljedećem nastupu u službenim ligama. 
 

2004. godine je od strane pojedinih članova "MNK Petar RKM" osnovan MNK "Petar", koji se od 2006. godine uključio u 2. HMNL, gdje je nastupao i pod nazivom "Petar Force". 
 
 

2010. godine se ovaj klub spojio s klubom "Malešnica" u klub MNK Petar Malešnica"''.

Uspjesi 
 1. HMNL
 doprvak: 2001./02., 2002./03., 2003./04. 
 treće mjesto ili poluzavršnica: 2000./01. 
 
 2. HMNL - Sjever 
 prvak: 1997./98.  
 doprvak: 1996./97.

 Prvenstvo Zagreba 
 Prvak: 1998., 1999. 
 doprvak: 1996., 1997. 

 Kutija šibica 
 pobjednik: 2000. 
 drugoplasirani: 1999.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 malinogomet.com/petar, MALONOGOMETNI KLUB PETAR-RKM, wayback arhiva 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB PETAR- RKM 
 old.futsalplanet.com, HR-teams 2001/02, wayback arhiva

Izvori 
 
 malinogomet.com, MALONOGOMETNI KLUB PETAR-RKM, wayback arhiva 
 malinogomet.com, ''MNK Petar RKM - uspjesi, wayback arhiva
 futsalplanet.com, Petar RKM, wayback arhiva 
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB PETAR- RKM U LIKVIDACIJI 
 fininfo.hr, MNK "PETAR-RKM" 
 mojatvrtka.net, MALONOGOMETNI KLUB PETAR- RKM 
 

Petar RKM